

Persone
Giovanni Keplero – matematico ed astronomo tedesco
Lars Kepler, pseudonimo di Alexander Ahndoril e Alexandra Coelho Ahndoril  – coppia di scrittori svedesi

Scienze

Leggi di Keplero – leggi sull'orbita dei pianeti
Poliedro di Keplero-Poinsot – poliedro regolare non convesso
Congettura di Keplero – congettura riguardante l'impacchettamento di sfere nello spazio euclideo tridimensionale

Musica
Kepler – album in studio dei rapper italiani Gemitaiz e MadMan

Oggetti astronomici

Kepler-11 – una stella nana gialla della costellazione del Cigno
Kepler-419 – una stella nella costellazione del Cigno
Kepler – cratere sulla Luna
Kepler – cratere su Marte
Supernova di Keplero – supernova scoperta da Keplero
1134 Kepler – asteroide areosecante

Veicoli spaziali

ATV-002 Johannes Kepler – missione pianificata di un Automated Transfer Vehicle dell'ESA
Missione Kepler – programma di ricerca astronomica sviluppato dalla NASA